Лаос на летних Олимпийских играх 2012 будет представлен в двух видах спорта.

Результаты соревнований

Плавание 

Спортсменов — 1

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2
Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Лаоса.
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2010-е годы в Лаосе